Het Verdelingsplan "de Witt" was een poging om de Zuidelijke Nederlanden te verdelen voorafgaand aan de Devolutieoorlog. Het plan werd in 1663 ontwikkeld door Lodewijk XIV van Frankrijk en voorgesteld aan raadspensionaris Johan de Witt van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dit zogenaamde “de Witt”-plan behelsde de verdeling langs de lijn Oostende-Maastricht, ten noorden van de taalgrens. Noordelijk van deze lijn zou vallen aan de Republiek en zuidelijk van de lijn was voor Frankrijk.

Achtergrond 
In 1658 verliezen de Spaanse Nederlanden, na de Slag bij Duinkerke, de havenplaats Duinkerke aan het Engels-Franse leger onder Lodewijk XIV. Ter bezegeling van de Vrede van de Pyreneeën trouwt Lodewijk XIV op 9 juni 1660 met Maria Theresia van Spanje.
In verband met te veel macht voor Frankrijk deed zij afstand van haar erfrecht om zo toekomstige claims op Spaanse bezittingen (Spaanse Nederlanden) te blokkeren. 
Na de dood van de Franse regeringsleider Mazarin (maart 1661) begon de regering van de 22-jarige Lodewijk XIV. Zijn eerste diplomatieke initiatief was een verbond met de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1662) met in 1663 het voorstel tot verdeling van de Spaanse Nederlanden. Dit kan gezien worden als voorbereiding op de Devolutieoorlog (1667-1668) met als inzet heerschappij over de Spaanse Nederlanden en de Franche-Comté.

Plan 
Het voorstel werd door de raadspensionaris Johan de Witt en de regenten afgewezen, omdat zij:
 de Republiek de Zuidelijke Nederlanden als buffergebied met Frankrijk wilde behouden. Dit beleid werd samengevat met de slagzin “Gallia amica, sed non vicina” of “Frankrijk als vriend, maar niet als buur”.
 Antwerpen en de Schelde niet wilde heropenen i.v.m.  
 de overheersende maritieme belangen van Amsterdam,
 Antwerpen niet als mededinger van Amsterdam
 de Dietse hereniginggedachte ook in de Republiek opgegeven was.

Achtergrond 
Als gevolg van de Franse doctrine, Rijn-Alpen-Pyreneeëngrenzen, zou Frankrijk er vroeg of laat toe over gaan, de Republiek ook Zeeland, Noord-Brabant en Maastricht af te nemen om zo de Neder-Rijn te bereiken. Daarom achtte De Witt het ook gevaarlijk dat de Republiek zou grenzen aan Frankrijk en wilde hij de Zuidelijke Nederlanden als buffergebied behouden met eventuele sperforten in de Zuidelijke Nederlanden tegen Frankrijk. Daarnaast vond de Republiek dat Frankrijk in het verdelingsplan te veel gebied zou krijgen.

Externe links 
 Geschiedenis van de Nederlandse stam, door van  erven P. Geyl,(1948-1959)

Geschiedenis van de Nederlanden in de 17e eeuw
Opdeling van landen
1663